The Home Breakers – cortometraggio del 1915 diretto da Walter Wright
The Home Breakers – cortometraggio del 1916 diretto da Bertram Bracken